John C. Reitz (* 4. Dezember 1948 in Chicago) ist ein US-amerikanischer Jurist.

Leben 
Er erwarb 1970 am Harvard College den B.A. und 1975 an der University of Michigan Law School den Juris Doctor. Er lehrt seit 1983 am University of Iowa College of Law (Associate Professor 1983–1988, Professor seit 1988).

Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den USA. Verwaltungsrecht und Rechtsvergleichung

Schriften (Auswahl) 
 mit Sally J. Kenney und William Reisinger (Hg.): Constitutional dialogues in comparative perspective. Basingstoke 1999, ISBN 0-333-73690-7.

Weblinks 
 law.uiowa.edu
 researchgate.net

Hochschullehrer (University of Iowa)
Rechtswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Rechtswissenschaftler (20. Jahrhundert)
US-Amerikaner
Geboren 1948
Mann